Фло́ра:

 Флора () — древнеримская богиня цветов и весны (весеннего цветения).
 Флора — совокупность видов растений.
 Флора — женское имя.
 Флора из Болье (1309—1347) — католическая святая.
 (8) Флора — астероид главного пояса.
 Флора — расцветка камуфляжа.
 «Флора» () — станция пражского метро.
 «Флора» — комбинат бытовой химии в Эстонской ССР, ныне Mayeri Industries.

 В искусстве
 Флора — картина Тициана.
 Флора (Саския в образе Флоры) — картина Рембрандта (1634).
 Флора (Портрет Хендрикье Стоффелс в образе Флоры) — картина Рембрандта (1654).

Корабли
 «Флора» — французский фрегат 1780 года постройки.
 «Флора» — парусный корвет Балтийского флота России 1806 года постройки, участник войны с Францией 1804—1807 годов.
 «Флора» — фрегат русского флота 1818 года постройки, участник Русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 «Флора» — фрегат русского флота 1839 года постройки, участник Крымской войны, победитель боя с тремя турецкими пароходами.

 В спорте
 «Флора» () — эстонский футбольный клуб из Таллина.
 «Флора» — женская команда «Флоры».
 «Флора-2» (FC Flora U21) — резервная команда (вторая команда) «Флоры».
 «Флора-3» (FC Flora U19) — третья команда «Флоры».
 «Флора» — название эстонского футбольного клуба «Тарвас» из Раквеле в 2008—2010 годах.

Географические объекты
 Флора — мыс острова Западный Нортбрук на Земле Франца-Иосифа.
 Флора — другое название горы Сэлсурт в Мурманской области.
 «Гора Флора» — ботанический памятник природы в Мурманской области на склоне горы Сэлсурт (Флора).
 Флора — ботанический сад в Кёльне.
 Флора-Рика () — муниципалитет в штате Сан-Паулу (Бразилия).

См. также 
 Флора, или микрофлора, — совокупность микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания.
 Флора, или микрофлора человека, — совокупность микроорганизмов, обитающих в каком-либо органе человека.
 Флор (значения)

Примечания